Thomas Morgan (agent) (1546–1606), spion van de Schotse koningin Maria Stuart
 Thomas Morgan (generaal) (1604–1679), Brits generaal en gouverneur
 Thomas Morgan (muzikant) (* 1981), Amerikaans jazzmuzikant
 Thomas Morgan (militair) (1604–1679), Brits militair 
 Thomas Morgan (politicus, voor 1509) (voor 1509–1565), Brits politicus
 Thomas Morgan (politicus, rond 1534) (rond 1534–1603), Brits politicus
 Thomas Morgan (politicus, † 1664), Brits politicus
 Thomas Morgan (politicus, 1664) (1664–1700), Brits politicus
 Thomas Morgan (politicus, 1702) (1702–1769), Brits politicus
 Thomas Morgan (politicus, 1727) (1727–1771), Brits politicus
 Thomas E. Morgan (1906–1995), Amerikaans politicus
 Thomas Hunt Morgan (1866–1945), Amerikaans zoöloog en geneticus
 Thomas Morgan, 1. Baronet (1684–1716), Brits adellijke en politicus